Adam Ostaszewski (1750–1829) – major kawalerii narodowej, właściciel majątku Pyszki
 Adam Ostaszewski (1860–1934) – doktor prawa i filozofii, wynalazca, konstruktor lotniczy, pionier polskiej awiacji, właściciel Wzdowa
 Adam Ostaszewski (1866–1934) – właściciel Pyszek, prezydent Płocka w latach 1930–1934
 Adam Jerzy Ostaszewski (ur. 1949) – matematyk, profesor w London School of Economics